Termin -{GAT}- ima više značenja.

 Genetički kod za asparaginsku kiselinu
 GAT-1, protein
 Glicin N-fenilacetiltransferaza, enzim
 Gat, Hrvatska
 Gat (brdo)
 Gat (grad)
 Gat (lučki)